Сезон ЖНБЛ 2004/2005 — это 25-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Данденонг Рейнджерс».

В регулярном чемпионате приняло участие восемь клубов, столько же сколько и в прошлом. Регулярный чемпионат в этом сезоне начался 1 октября, а завершился он 30 января, MVP которого была признана свингмен команды «Буллин Бумерс» Катрина Хибберт. Наставник клуба «Буллин Бумерс», Шерил Чемберс, была признана тренером года, а Рене Камино из команды «Австралийского института спорта» — новичком сезона. Официально же турнир 2004/2005 годов завершился 19 февраля, когда команда «Данденонг Рейнджерс» переиграла в финальной встрече клуб «Сидней Юни Флэймз» со счётом 52:47, а MVP финала была признана центрфорвард «Рейнджерс» Джасинта Хэмилтон.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Катрина Хибберт, Буллин Бумерс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Джасинта Хэмилтон, Данденонг Рейнджерс
 Новичок года женской НБЛ: Рене Камино, Австралийский институт спорта
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Эмили Макинерни, Данденонг Рейнджерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Белинда Снелл, Сидней Юни Флэймз
 Тренер года женской НБЛ: Шерил Чемберс, Буллин Бумерс

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Эрин Филлипс (Аделаида Лайтнинг)
 З Катрина Хибберт (Буллин Бумерс)
 Ф Белинда Снелл (Сидней Юни Флэймз)
 Ф Триша Фэллон (Сидней Юни Флэймз)
 Ц Дженни Уиттл (Канберра Кэпиталз)

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2004/2005